|}
Die Bahnstrecke Stockholm–Sundsvall (auch Ostkustbanan, ) ist eine elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Schweden.

Der Name Ostkustbanan für die gesamte Strecke existiert erst seit 1990, als Banverket die schwedischen Strecken unabhängig von der Historie neu benannte. Historisch ist die Strecke Gävle–Sundsvall–Härnösand die Ostkustbanan.

Geschichte 
Die Strecke zwischen Stockholm und Nordschweden wurde zwischen 1866 und 1894 im Landesinneren gebaut. Hintergrund dafür, die Strecke nicht direkt an der Küste entlang laufen zu lassen, waren teils militärische Gründe sowie die Tatsache, dass die Küstenregion zu dieser Zeit durch Dampfschiffe erschlossen war. Die Küstenstädte wie Gävle und Sundsvall wurden durch Anschlussbahnen mit der Hauptstrecke verbunden.

Die Strecke Stockholm–Uppsala war Teil der alten Norra stambanan. Bald wurde erkannt, dass die Eisenbahn dem Dampfschiff überlegen war. 1874 wurde die Bahnstrecke Uppsala–Gävle mit Privatkapital gebaut.

Die historisch Ostkustbanan (OKB) genannte Strecke Gävle–Sundsvall–Härnösand wurde in der Zeit zwischen 1921 und 1927 als Privatbahn gebaut.

Die Elektrifizierung des sieben Kilometer langen Abschnitts Stockholm – Järfva (heute Ulriksdal) erfolgte 1906 als Einphasenwechselstrom-Versuchsbetrieb mit Spannungen zwischen 5000 und 22 000 Volt und einer Frequenz von 25 Hertz unter der Leitung von Robert Dahlander. Hierfür stellten die deutschen Siemens-Schuckert-Werke und die Westinghouse Electric, letztere in Kooperation mit den US-amerikanischen Baldwin Locomotive Works je eine Elektrolokomotive, die AEG die elektrische Ausrüstung für je zwei „Motorwagen“ und Beiwagen bei. Die Versuche waren Teil einer Machbarkeitsstudien für die Elektrifizierung des Schienennetzes der SJ. Detaillierte Untersuchungen aller Komponenten der Fahrzeuge und der Energieversorgung sowie der Kosten führten zum Schluss, dass in sich in naher Zukunft für den elektrischen Bahnbetrieb Einphasenwechselstrom durchsetzen werde. 1907 wurde der elektrische Betrieb wieder eingestellt. Die durchgehende Elektrifizierung der ganzen Strecke erfolgte 1934 mit Einphasenwechselstrom 15 kV 16 ⅔ Hz.

1997 wurde eine Parallelstrecke mit einem Bahnhof unter dem Flughafen Stockholm/Arlanda eröffnet. 1997/1999 wurde zwischen Ljusne und Enånger ein etwa 50 km langer Schnellfahrabschnitte für die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h in Betrieb genommen und in Folge die ursprüngliche Streckenführung durch die Stadt Söderhamn eingestellt. Der Streckenabschnitt Uppsala–Gävle wurde seit den 1990er Jahren zweigleisig ausgebaut. Mit der Eröffnung des zweiten Gleises durch den neu erbauten Tunnel bei Gamla Uppsala am 17. September 2017 wurde der zweigleisige Ausbau abgeschlossen.

Verkehr 
Zwischen Stockholm, Sundsvall und Umeå verkehren Schnellzüge von Statens Järnvägar (SJ AB). SJ betreibt zudem den Regionalverkehr Linköping–Gävle und Stockholm–Uppsala. Zudem fahren private Unternehmen im Auftrag der jeweiligen Landstinge Züge zwischen Stockholm und Uppsala (Pendeltåg), Uppsala und Gävle (Upptåget) sowie Gävle und Sundsvall (X-tåget).

Zukunft 
Im Oktober 2013 schlug Trafikverket vor, die Instandhaltung der Abzweigstrecke zwischen Hamrångefjärden und Norrsundet einzustellen. Stimmen die befragten Behörden zu, besteht die Strecke noch drei Jahre ohne Unterhalt weiter, ohne dass sie befahren werden darf. Nach diesen drei Jahren wird, wenn kein Bedarf mehr für den Streckenabschnitt besteht, die Strecke endgültig stillgelegt.

Am 17. September 2017 wurde auf dem etwa vier Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Samnan und Löten das zweite Gleis in Betrieb genommen. Im Bereich der Kirche von Gamla Uppsala wurde ein 610 Meter langer Tunnel gebaut, der in dem kulturell und historisch sensiblen Bereich die Lärmeinflüsse reduziert. Die Bauzeit für das gesamte Projekt betrug über vier Jahren, davon etwa drei Jahre für den Bau der neuen Strecke. Der Zeit- wie auch der Kostenplan von 1,3 Milliarden Schwedische Kronen (Preisniveau 2012) wurden eingehalten. Es wurden vier Bahnübergänge entfernt, was die Zugänglichkeit und Sicherheit in der Region verbesserte. Durch den Neubauabschnitt können nunmehr 24 statt bisher 8 Züge den Streckenabschnitt pro Stunde befahren.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Uppsala län
Bahnstrecke in Gävleborgs län
Bahnstrecke in Stockholms län
Bahnstrecke in Västernorrlands län